Чемпионат Украины по футболу среди женских команд () — ежегодное соревнование для украинских женских футбольных клубов, проводимое с 1992 года Всеукраинской Ассоциацией женского футбола Украины. В 1990 и 1991 годах проводился чемпионат СССР.

Победители 

 сезон 2017 года прошёл в 1 круг

Количество побед по клубам 
Чемпионками Украины становились 9 клубов.

Количество побед по городам 
Чемпионками Украины становились клубы из пяти городов.

Победители зимнего Первенства Украины

См. также 
 Кубок Украины по футболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Женский футбол Украины. Официальный сайт
 Ukraine — List of Women Champions
 ФФУ
 Женский футбол Украины